Список птиц Румынии включает в общей сложности 383 вида, один из которых был выведен человеком, 4 интродуцированы. 12 видов находятся под угрозой исчезновения.

Отряд:



Отряд:



Отряд:



Отряд:



Отряд:



Отряд:





Отряд:





Отряд:







Отряд:







Отряд:







Отряд:



















Отряд:



Отряд:



Отряд:



Отряд:





Отряд:



Отряд:



Отряд:









Отряд:



Отряд:



















































Ссылки 

 Lepage, Denis. «Checklist of birds of Romania». Bird Checklists of the World. Avibase.
 Clements, James F. (2000). Birds of the World: a Checklist. Cornell University Press. pp. 880. ISBN 0-934797-16-1.

Румыния
Румыния
Птицы